Vis-à-vis je francouzská fráze, která znamená „tváří v tvář“. Je často používaná ve významu „v souvislosti s“, „protiklad“. 

 Tváří v tvář (v originále „Vis à Vis)“, epizoda ze seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager
 Vis-à-vis (vůz), typ kočáru nebo automobilu s uspořádáním sedadel cestujících „tváří v tvář“, například De Dion-Bouton Vis-à-Vis
 Vis a vis – španělský seriál z prostředí ženské věznice

Francouzská slova a fráze